Issue de l'univers de la chasse, l'expression syndrome Bambi désigne « une compassion et un attendrissement exagérés pour le sort des animaux ».

Le nom de ce syndrome est inspiré du film Bambi (1942) des studios Disney.

Voir aussi
  Effet Bambi

Notes et références 

Disney
Concept de psychologie